In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale figiana. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Collegamenti esterni
  Calciatori della Nazionale figiana su National-football-teams.com

 
Figi